Davidovich ist der Familienname folgender Personen:

 Alejandro Davidovich Fokina (* 1999), spanischer Tennisspieler
 Bella Davidovich (* 1928), US-amerikanische Pianistin
 Lolita Davidovich (* 1961), kanadische Schauspielerin
 Nir Davidovich (* 1976), israelischer Fußballspieler
 Paul von Davidovich (1737–1814), österreichischer General

Siehe auch:
 Davidowitsch
 Dawidowitsch
 Davidović
 Dawidowicz
 Dawydowytsch